Martín de Córdoba puede referirse a:
 Martín López de Córdoba (m. 1371), noble de origen sevillano.
 Fray Martín Alonso de Córdoba (m. c. 1476), religioso, teólogo y escritor español del prerrenacimiento.
 Martín de Córdoba (m. 1541), maestro organero que construyó el órgano de la basílica del Pilar de Zaragoza.
 Martín Alonso Fernández de Córdoba (c. 1498 - 1558), I conde de Alcaudete, virrey de Navarra y gobernador de Orán.
 Martín de Córdoba y Mendoza (c. 1510 - 1581), obispo de Tortosa, de Plasencia y de Córdoba.
 Martín de Córdoba y Velasco (1520 - 1604), marqués de Cortes, gobernador de Orán y virrey de Navarra. Hijo de Martín Alonso Fernández de Córdoba.
 Martín de Córdoba (m. 1620), prior de Junquera de Ambiá y comisario general de Cruzada.